Andrejew – dawna nazwa Jędrzejowa

Osoby noszące nazwisko Andrejew:
 Igor Andrejew – polski prawnik
 Leon Andrejew – polski lekarz i działacz społeczny
 Paweł Andrejew – polski adwokat pochodzenia rosyjskiego
 Piotr Andrejew – polski reżyser i scenarzysta